Le  Grand Prix moto de Malaisie 2008 est la dix-septième manche du championnat du monde de vitesse moto 2008. La compétition s'est déroulée du 17 au  sur le circuit international de Sepang. C'est la  du Grand Prix moto de Malaisie.

Résultat des MotoGP

Résultats des 250 cm³

Résultats des 125 cm³

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto de Malaisie
Malaisie
2008 en Malaisie